El término Conservación puede referirse, en esta enciclopedia:

Alimentación
 Conservación de los alimentos, proceso de manipulación de los alimentos para evitar o ralentizar su deterioro.
 Conservante, sustancia (de origen natural o artificial) que, añadida a los alimentos, detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos

Biología y ciencias de la naturaleza
 Biología de la conservación, disciplina científica que estudia las causas de la pérdida de diversidad biológica en todos sus niveles.
 Estado de conservación, medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el presente o en el futuro cercano.gracias
 Conservación del suelo; en la agricultura, la ganadería o la silvicultura, conjunto de prácticas para promover el uso sustentable del suelo.
 Conservación ambiental o conservación de la naturaleza, los esfuerzos por proteger y preservar, para el futuro, la naturaleza, el medio ambiente o, específicamente, alguna de sus partes.
Conservación de la vida silvestre
  Movimiento ecologista o movimiento ambientalista (en ocasiones llamado “movimiento verde”), movimiento político y social que defiende la protección del medio ambiente.
 Nomen conservandum (en español, 'nombre conservado'), denominación latina del nombre científico que, aunque no respeta las normas establecidas por los Códigos Internacionales de Nomenclatura, se continúa utilizando.
 Región conservada o secuencia conservada, secuencias biológicas similares o idénticas que pueden encontrarse en ácidos nucleicos, proteínas o polisacáridos, dentro de múltiples especies de organismos o dentro de diferentes moléculas producidas por el mismo organismo.
 Ley de conservación, leyes conservación de cantidades físicas.

Medicina
 Conservación de medicamentos, técnica de preservación de los medicamentos para que estos puedan mantener su actividad farmacológica de la forma deseada.

Ciencias sociales

Derecho
 En Derecho medioambiental, la conservación ambiental o conservación de la naturaleza, son los esfuerzos por proteger y preservar, para el futuro, la naturaleza, el medio ambiente o, específicamente, alguna de sus partes (bien jurídico protegido).
 Custodia legal o guardia legal, situación jurídica que se da cuando un tribunal otorga, mediante una sentencia, la guardia y custodia de un menor de edad o de un incapacitado a una o a varias personas.
 Conservador, antiguo funcionario instituido para la conservación de ciertos derechos, privilegios o bienes.

Política
 Conservadurismo, conjunto de doctrinas, corrientes y opiniones políticas, generalmente de derecha, que favorecen tradiciones y que son adversas a los cambios radicales políticos, sociales o económicos.

Artes y técnicas
 Conservación y restauración,actividades que involucran gestión, valoración, rescate, preservación, estudio, difusión, intervención en los materiales y/o el entorno,  del  patrimonio cultural con el fin de asegurar su permanencia e integridad.
 Conservación y restauración de metales
 Conservación y restauración de películas, rescate de películas de cine deterioradas y preservación de las imágenes que contienen.

Referencias

Enlaces externos